Osoby:
 Adolph Rickenbacher – szwajcarsko-amerykański wynalazca
 Edward Rickenbacher – amerykański pilot
 Karl Anton Rickenbacher – szwajcarski dyrygent
 Very Rickenbacher – amerykański kompozytor

Zobacz też:
 Rickenbach